Двенадцатый Чемпионат СССР по международным шашкам среди женщин 1986 года прошёл  в Ворошиловграде, Украинская ССР по круговой  системе. В нём приняли участие 16 спортсменок. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение.

Чемпионкой страны стала Елена Мартьянова из Ленинграда. Второе место у минчанки Зои Садовской, на третьем месте финишировала киевлянка Нина Янковская.

Ссылки 
 12-й чемпионат СССР по международным шашкам среди женщин на сайте СДЮСШОР №17 по шашкам

Женщины 1986
Шашки в Ворошиловграде
1986 год в шашках
Спортивные соревнования в Луганске
Спорт на Украине в 1986 году
Чемпионаты СССР в 1986 году